Frederik Andersen (né le  à Herning au Danemark) est un joueur professionnel danois de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but pour les Hurricanes de la Caroline dans la LNH.

Biographie

Carrière junior 
En 2005, il débute avec l'équipe réserve du Herning Blue Fox dans la 1. division, le second échelon national. Avec son club formateur, il remporte la 1. division en 2006 et 2008 et l'AL-Bank Ligaen 2007 et 2008. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au septième tour, à la  au total par les Hurricanes de la Caroline. Il a marqué un but en cage vide le  lors du quatrième match du quart de finale du championnat du Danemark opposant son équipe des Frederikshavn White Hawks aux Rødovre Mighty Bulls. Il est à nouveau repêché en 2012 au deuxième tour au quatre-vingt-septième rang par les Ducks d'Anaheim.

Ducks d'Anaheim (2012-2016) 
En 2012, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks face aux Stars de Dallas.

Maple Leafs de Toronto (2016-2021) 
Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto, en échange d'un choix de  au repêchage 2016, le  au total, ainsi qu'un choix de  en 2017.

Hurricanes de la Caroline 
Le , il signe un contrat de 2 ans et 9 millions de dollars avec les Hurricanes de la Caroline.

Carrière internationale
Il représente le Danemark au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il dispute son premier championnat du monde en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 34 ||  ||  ||  ||  || 51 || 2,45 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 30 ||  ||  ||  ||  || 64 || 2,19 || 92,9 || 6 || 0 || 10 ||  ||  || 607 ||  || 2,86 ||  || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Frederikshavn White Hawks || AL-Bank ligaen || 36 ||  ||  ||  ||  || 81 || 2,49 || 93,2 ||  || 0 || 11 ||  ||  || 666 ||  || 2,34 ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || Frölunda HC || Elitserien || 39 ||  ||  ||  ||  || 65 || 1,67 || 94,1 || 7 || 2 || 6 ||  ||  || 379 ||  || 2,69 ||  || 0 || 
|-
| 2012-2013 || Admirals de Norfolk || LAH || 47 || 24 || 18 || 1 ||  || 98 || 2,19 || 92,9 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Ducks d'Anaheim || LNH || 28 || 20 || 5 || 0 ||  || 60 || 2,29 || 92,3 || 0 || 0 || 7 || 3 || 2 || 368 || 19 || 3,1 || 89,9 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 4 || 3 || 1 || 0 || 245 || 8 || 1,96 || 93,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Ducks d'Anaheim || LNH || 54 || 35 || 12 || 5 ||  || 123 || 2,38 || 91,4 || 3 || 4 || 16 || 11 || 5 ||  || 41 || 2,34 || 91,3 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 43 || 22 || 9 || 7 ||  || 88 || 2,3 || 91,9 || 3 || 2 || 5 || 3 || 2 || 297 || 7 || 1,41 || 94,7 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 66 || 33 || 16 || 14 ||  || 169 || 2,67 || 91,8 || 4 || 16 || 6 || 2 || 4 || 405 || 18 || 2,68 || 91,5 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 66 || 38 || 21 || 5 ||  || 182 || 2,81 || 91,8 || 5 || 2 || 7 || 3 || 3 || 368 || 23 || 3,76 || 89,6 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 60 || 36 || 16 || 7 ||  || 162 || 2,77 || 91,7 || 1 || 2 || 7 || 3 || 4 || 414 || 19 || 2,75 || 92,2 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 52 || 29 || 13 || 7 ||  || 143 || 2,85 || 90,9 || 3 || 0 || 5 || 2 || 3 || 326 || 10 || 1,84 || 93,6 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 24 || 13 || 8 || 3 ||  || 70 || 2,96 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH || 2 || 0 || 0 || 1 || 95 || 6 || 3,77 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH  ||  || 

| 393 || 226 || 100 || 48 ||  || 997 || 2,65 || 91,5 || 19 || 26 || 48 || 25 || 20 ||  || 127 || 2,63 || 91,4 || 2 || 0

Statistiques internationales 

|-
| 2006 ||align="left"|  - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde U18 || 5 ||  || ||  ||  || 2,57 ||  90,8 ||  || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2007 ||align="left"|  - 18 ans ||align="left"| Championnat du monde U18 || 4 ||  || ||  ||  || 1,25 ||  93,7 ||  || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2008 ||align="left"|  - 20 ans ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 ||  ||  ||  ||  || 5,62 ||  85,4 ||  || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2009 ||align="left"|  - 20 ans ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 ||  ||  ||  ||  || 2,01 ||  89,9 ||  || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2010 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 1 || 1 || 120 || 7 || 3,50 ||  89,9 || 0 || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2011 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 2 || 2 || 245 || 14 || 3,41 ||  91 || 0 || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2012 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 5 || 357 || 20 || 3,34 ||  88,8 || 1 || ||  ||align="left"|  place
|-
| 2018 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 4 || 2 || 362 || 10 || 1,65 ||  94,4 || 1 || ||  ||align="left"|  place

Trophées et honneurs personnels

AL-Bank Ligaen 
 2010 : 
 nommé meilleur gardien
 meilleur pourcentage d'arrêts
 2011 : nommé joueur de l'année

Ligue nationale de hockey 
 2013-2014 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues
 2015-2016 : remporte le trophée William-M.-Jennings (1)
 2019-2020 : participe au  Match des étoiles de la LNH (1)
 2021-2022 : 
 remporte le trophée William-M.-Jennings avec son coéquipier Antti Raanta (2)
 participe au  Match des étoiles de la LNH (2)

Notes et références 

Naissance en octobre 1989
Naissance à Herning
Joueur international danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Herning IK
Joueur du Frederikshavn IK
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Hurricanes de la Caroline